Эрик Карл Хуго Ринг (; ) — шведский футболист, нападающий клуба АИК, выступающий на правах аренды за «Хельсингборг».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в шестилетнем возрасте в детском отделении клуба «Худдинге». В 2011 году перешёл в «Сегельторпс», в составе которого выступал на юношеском и молодёжном уровне, а также в одной из стокгольмских лиг. В 2017 году перебрался в систему столичного АИК, где начал выступать за команды U16 и U17. С середины апреля 2020 года Ринг стал привлекаться к тренировкам с основной командой, за которую впервые сыграл 4 сентября 2020 года в товарищеском матче с «Норрчёпингом». 9 cентября подписал с клубом профессиональный контракт, рассчитанный до конца 2024 года.

20 сентября 2020 года дебютировал в чемпионате Швеции. В стокгольмском дерби с «Хаммарбю» Эрик Ринг вышел на поле на 2-й добавленной к основному времени матча минуте, заменив Филипа Рогича.

16 января 2023 года Эрик Ринг отправился в аренду в клуб «Хельсингборг»

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте АИК 

Футболисты Швеции
Игроки ФК АИК